Nils Nilsson kan syfta på

Historia 
 Nils Nilsson (död 1251), dansk prins och hertig av Halland
 Nils Nilsson Natt och Dag (1554-1613) riksrådsdomare, häradshövding 
 Nils Nilsson Gyllenstierna (1585-1622) viceamiral

Politiker 
 Nils Nilsson (talman), död 1664 rådman och borgmästare i Stockholm, stadens riksdagsman
 Nils Nilsson i Östra Äspinge (1815–1895), riksdagsman
 Nils Nilsson i Vrängebol (1822–1920) riksdagsman och hemmansägare
 Nils Nilsson i Stävie (1837–1902), riksdagsman och hemmansägare
 Nils Nilsson i Asarum (1840–1910) riksdagsman och lantbrukare 
 Nils Erik Nilsson (1866–1957)
 Nils Nilsson i Karlstad (1873–1948), disponent och riksdagsman för högerpartiet
 Nils Nilsson i Skärhus (1841–1935) riksdagsman och hemmansägare
 Nils Peter Nilsson (1844–1928) riksdagsman och lantbrukare
 Nels Nelsson (1881-1962), riksdagsman och lantbrukare

Övriga 
 
 Nils Nilsson Skum (1872-1951) samisk konstnär
 Nils Nilsson (arkivarie) (1917-1987)
 Nils Nilsson (företagsledare) (1877-1959), grosshandlare och mejerirörelseledare
 Nils Nilsson (författare) (1897-1980), dansk-svensk författare
 Nils Nilsson (ishockeyspelare) (1936-2017)
 Nils Nilsson (konstnär) (1901-1949)
 Nils Nilsson (konstnär, född 1908), bildkonstnär, född i Hammerdal
 Nils Nilsson (konstnär, född 1925), bildkonstnär och tecknare, född i Lund
 Nils Nilsson (konstnär, född 1933), bildkonstnär och tecknare, född i Strömsund
 Nils Nilsson (matematiker) (född 1934)
 Nils Nilsson (skulptör) (1909–1982), svensk skulptör
 Nils Nilsson (tidningsman) (1908–1985), finländsk journalist och fackföreningsman
 Nils John Nilsson (1933–2019), amerikansk datavetare

Se även
 Nicolaus Nicolai

Fotnoter